Carter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry John Carter
 A. Carter
 David J. Carter
 Dilford C. Carter
 Elizabeth S. Carter
 Henry F. Carter
 Herbert James Carter
 Susan Carter Holmes
 T. Donald Carter
 Timothy F. Carter